Men and Women ("uomini e donne" in lingua inglese) può indicare:

Film 
 Men and Women – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation 
 Men and Women – cortometraggio del 1914 diretto da James Kirkwood
 Men and Women – film del 1925 diretto da William C. de Mille

Letteratura 
 Men and Women – raccolta di poesie di Robert Browning del 1855

Musica
 Men and Women –  studio-album della band inglese Simply Red, pubblicato nel 1987

Pagine correlate 
Uomini e donne (disambigua)